

Істовер — місто, штат Північна Кароліна
 Істовер — місто, штат Південна Кароліна